Сезон АБА 1970/71 являлся 4-м сезоном Американской баскетбольной ассоциации (АБА), по окончании которого чемпионом стала команда «Юта Старз». В регулярном сезоне приняло участие 11 клубов, которые выступали и в прошлом, но произошли некоторые изменения в их названиях, потому что три из них сменили место дислокации, переехав в другие города. «Вашингтон Кэпс» перебазировалась из Вашингтона (округ Колумбия) в Норфолк (штат Виргиния), где она стала называться «Вирджиния Сквайрз», «Нью-Орлеанс Баканирс» переместилась из Нового Орлеана в Мемфис (штат Теннесси), сменив своё имя на «Мемфис Прос», а «Лос-Анджелес Старз» перебралась из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Солт-Лейк-Сити (штат Юта), поменяв свой никнейм на «Юта Старз». Три другие команды просто изменили свои имена: «Питтсбург Пайперс» на «Питтсбург Кондорс», «Даллас Чеперрелс» на «Техас Чеперрелс», переехав в Лаббок, а «Майами Флоридианс» на «Зе Флоридианс».

Регулярный чемпионат стартовал 14 октября 1970 года матчем между клубами «Юта Старз» и «Денвер Рокетс», в котором «Старз» победили со счётом 134:99. 23 января 1971 года в «Гринсборо Колизеуме» в Гринсборо состоялся Матч всех звёзд АБА, в котором команда Востока в упорной борьбе переиграла команду Запада со счётом 126:122, а MVP этого матча был признан центровой «Индиана Пэйсерс» Мел Дэниелс, который за 30 минут, проведённых на площадке, собрал коллекцию из 29 очков, 13 подборов и 3 результативных передач за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 31 марта, MVP которого вновь был признан Мел Дэниелс. Наставник клуба «Вирджиния Сквайрз», Эл Бьянки, был признан тренером года, а его подопечный, защитник Чарли Скотт, и центровой «Кентукки Колонелс» Дэн Иссл — новичками года. Официально чемпионат завершился 18 мая, когда команда «Юта Старз» переиграла в решающем матче финальной серии до четырёх побед «Кентукки Колонелс», а MVP плей-офф был признан центровой «Звёзд» Зелмо Бити.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, ОЛП = Отставание от лидера по победам

Плей-офф 

В Западном дивизионе все пять команд вышли в плей-офф, так как «Техас Чеперрелс» и «Денвер Рокетс» закончили регулярный сезон с одинаковыми показателями (30 побед при 54 поражениях), поэтому для определения обладателя четвёртого места была организована дополнительная игра, которая также считалась матчем плей-офф. Эта игра прошла 1 апреля 1971 года в Денвере (штат Колорадо) на арене «Денвер Одиториум» и закончилась победой «Чеперрелс» со счётом 115-109. Аналогичная ситуация произошла и в сезоне 1967/1968 годов, когда клубы «Кентукки Колонелс» и «Нью-Джерси Американс» также завершили чемпионат с равными числами в графе выигрышей и проигрышей (36-42). Впрочем в стартовом турнире такая игра не проводилась, а в плей-офф тогда вышли «Колонелс», опередившие «Нью-Джерси» по дополнительным показателям, хотя по личным встречам выиграли «Американс» (7-4).

Статистические лидеры сезона

Основные показатели

Другие показатели

Реализация бросков

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок регулярного чемпионата: Мел Дэниелс, Индиана Пэйсерс
 Самый ценный игрок плей-офф: Зелмо Бити, Юта Старз
 Новичок года: Чарли Скотт, Вирджиния Сквайрз и Дэн Иссл, Кентукки Колонелс
 Тренер года: Эл Бьянки, Вирджиния Сквайрз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Роджер Браун (Пэйсерс)
 Ф Рик Бэрри (Нетс)
 Ц Мел Дэниелс (Пэйсерс)
 З Мэк Кэлвин (Флоридианс)
 З Чарли Скотт (Сквайрз)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Брискер (Кондорс)
 Ф Джо Колдуэлл (Кугарз)
 Ц Зелмо Бити (Старз)
 Ц Дэн Иссл (Колонелс)
 З Донни Фримен (Чеперрелс)
 З Ларри Кэннон (Рокетс)

 Сборная новичков:
 Ф Уэнделл Лэднер (Прос)
 Ф Сэм Робинсон (Флоридианс)
 Ц Дэн Иссл (Колонелс)
 З Чарли Скотт (Сквайрз)
 З Джо Хэмилтон (Чеперрелс)

Ссылки 
 
 
 
 

АБА по сезонам
АБА в сезоне 1970/1971